Slip, marosvásárhelyi blues együttes
 Slip,  angol eredetű technikai kifejezés a hajózásban
Informatika
 SLIP (Symmetric LIst Processing), programnyelv
 Serial Line Internet Protocol rövidítése